LASVF Dragons Baseball est le club de baseball de Villefontaine, dans la région Rhône-Alpes. Créé en 1978, il se révèle à partir de la fin des années 1990 et prend de l'ampleur sur la scène régionale. Dans le sillage d'une jeune et talentueuse génération, il multiplie les succès et dispose aujourd'hui d'une équipe phare du niveau du Championnat de France de baseball Nationale 2 compétition à laquelle il est qualifié pour la .

Club formateur, il compte dans ses rangs de nombreux sélectionnés en équipe de France : Anthony Gauge (EdF Cadet), Rémi Pellet (EdF Cadet, Junior, INSEP), Mickael Batesti (EdF Junior), Emelyne Degouy (EdF Softball Junior), Virginie Bruneau (EdF Sénior Softball, vice-championne d'Europe Groupe B en 2007), Victoria Biteur (CREPS de Boulouris, Groupe France Softball Junior), Kevin Cornut (Groupe France minime 2011), Mael Zan (EDF U15 2014), Léo Bruneau (Groupe France 12U 2018). Mael Zan deviens en 2019 le premier licencié du club à effectuer un championnat d'Europe dans l'équipe de France Sénior.

Membre de la ligue de Rhône-Alpes de baseball, softball et cricket, l'ASVF est aujourd'hui présidé par Julien Bruneau, compte .

Historique 
Les Dragons de Villefontaine fêtent leurs  d'existence en 2018. L'association, créée en 1978, a surtout pris de l'ampleur lors des dix dernières années. En voici un bref historique:
 1978: Création du club: les Dolphins de Villefontaine.
 1996: Le club est champion régional dans la catégorie minime.
 1997: l'ASVF est à nouveau champion minime.
 1999: Les Dolphins sont champions cadet de Rhône-Alpes.
 2001: Les séniors remportent leur  régional, le club est renommé en Dragons.
 2006: l'ASVF est champion régional cadet, vainqueur des Tournois de Meyzieu et Saint-Priest.
 2007: Le club est à nouveau champion cadet.
 2008: Champion régional junior, champion sénior de la consolante régionale.
 2009: Création d'une école de baseball. Les séniors sont  du championnat régional Rhône-Alpes et se qualifient pour la première fois au Championnat de France de Nationale 2 2009
 2010: Création de la première équipe international en Rhône-Alpes. Les Eastern Dragons.
 2010: Les séniors remportent le titre de champion DH du championnat régional Rhône-Alpes et atteignent la demi-finale du championnat de France de Nationale 2 2010. ils sont qualifiés pour le championnat de France de Nationale 1 2011
 2011: L'équipe 1 joue en National 1. L'équipe de softball mixte est championne du tournoi de Rennes. C'est la première fois que l'équipe de mixte remporte un tournoi.
 2012: (Softball mixte) Victoire au tournoi de Besançon, victoire au  indoor des Dragons à Villefontaine
 2013: (Softball mixte)  au tournoi de Besançon avec Cyril élu MVP du tournoi.Les séniors remportent le titre de vice-champions DH du championnat régional Rhône-Alpes et sont qualifiés au championnat de France de Nationale 2 2013.
 2014: Champion Rhône-Alpes Senior R1, Quart de finaliste Nationale 2.
 2015: Champion Rhône-Alpes Senior R1.
2016: Les seniors 1 terminent  de R1.
2017: Les seniors terminent  de R2.
2018: Les seniors terminent  de R2.
2019: Les seniors 1 terminent 3e de R1.

Équipement

Terrain 
Il est situé rue de la raz, à Villefontaine, en bordure de l'étang de Fallavier. Communément appelé Stade de la Perredière, le terrain de baseball ne dispose pas encore de gradins ni de club-house. Il a été rénové en 2018 avec un infield à la japonaise en terre battue.

Vestiaire 
La "Base" inaugurée courant 2015, elle est constituée de trois vestiaires dont un vestiaire arbitre équipés de douches et d'une salle de réunion associées à une réserve. Un container extérieur sert au stockage du matériel. Une cage de frappe fixe est disposé à côté des vestiaires avec une machine à frapper.

Bureau

Équipes Saison 2018-2019 
L'ASVF baseball est composé de deux équipes de baseball, d'une équipe de softball féminin et de quatre équipes jeunes en - de , - de , - de  et - de .

Équipe 1 Senior 

 Coach : Rémi Pellet
 Championnat : Régional Rhône-Alpes R1

Équipe 2 Senior 

 Coach : Julien Bruneau
 Championnat : Régional Rhône-Alpes R3

Équipe Softball féminin 

 Coach : Virginie Bruneau
 Championnat : Régional Rhône-Alpes

Équipe moins de 15 ans 

 Coach : Romain Guillaud
 Championnat :   - / -

Équipe moins de 12 ans 

 Coach : Julien Bruneau
 Championnat : Régional Rhône-Alpes Major

Équipe moins de 9 ans 

 Coach : David Mirand
 Championnat : Régional Rhône-Alpes Major

Équipe moins de 6 ans 

 Coach : Caroline Mirand
 Championnat : Plateaux Régionaux Rhône-Alpes

Projets 

L'ASVF a pour principaux projets de développement d'ici 2014 :
 Développement de la pratique jeune : Cycle scolaire EPS, intervention dans les centres de loisirs, animation avec les enseignes locales.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club
 Fédération française de baseball et softball

Villefontaine
Villefontaine
Club sportif fondé en 1978
Villefontaine
Club de baseball en Auvergne-Rhône-Alpes